De sprint klassieke stijl voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 13 februari 2018 in het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. De wedstrijd vond plaats in de klassieke stijl in tegenstelling tot 2014 toen er in de vrije stijl gelopen werd. Regerend olympisch kampioene was de Noorse Maiken Caspersen Falla. Falla won ditmaal het zilver, achter winnares Stina Nilsson uit Zweden.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Kwartfinales 
Kwartfinale 1

Kwartfinale 2

Kwartfinale 3

Kwartfinale 4

Kwartfinale 5

Halve finales 
Halve finale 1

Halve finale 2

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finaleronde 

Vrouwen 0 km sprint